Бојан Жировић (Зрењанин, 26. јануар 1971) српски је филмски и гласовни глумац.

Биографија 
Бојан Жировић је рођен у Зрењанину 26. јануара 1971. године. Глуму је дипломирао на Факултету драмских уметности у Београду, у класи професора Арсенија Јовановића 1994. године и од тада је стални члан Позоришта Атељеа 212.

Награде 
 Стеријина награда за улогу у представи „Пијани” 2016. године
 Стеријина награда за улогу у представи „Царство небеско - епика балканика” 2018. године
 Награда Милош Жутић за улогу Кристијана у представи „Прослава” добио је 2009. године за најбоље глумачко остварење у домаћим позориштима.
 Ардалион за епизодну улогу на Југословенском позоришном фестивалу у Ужицу
 Награда компаније „Новости” за епизодну улогу на Стеријином позорју за улогу Младог лекара у представи „Невиност”.

Филмографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990-е
|-
| 1991.|| Велика мала матура || 
|-
| 1992.|| Ми нисмо анђели || Раца
|-
| 1995.|| Пакет аранжман || Лука Несторовић
|-
| 1995.|| Отворена врата || Млађи поштар
|-
| 1996. || Школа за жене (ТВ)|| 
|-
| 1996.|| Филомена Мартурано (ТВ) || Умберто
|-
| 1996.|| Лепа села лепо горе || Војник
|-
| 1998.|| Кнегиња из Фоли Бержера (ТВ) || Марцоле
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2000-е
|-
| 2001.|| Крсташи (италијанско-немачки филм) || 
|-
| 2003.|| Лисице (серија) || Таксиста 
|-
| 2003.|| Донау, Дуна, Дунај, Дунав, Дунареа || 
|-
| 2004.|| Лифт (серија) || Тип у оделу
|-
| 2004.|| Ава Јустин Поповић || 
|-
| 2007.|| Желим(м)ир (серија) || 
|-
| 2007.|| Вратиће се роде (серија) || Заменик министра
|-
| 2008.|| Дрво, камен, облак (кратак филм) || 
|-
| 2009.|| Свети Георгије убива аждаху || Рибар Жоја
|-
| 2009.|| Неки чудни људи (серија) || 
|-
| 2009.|| Заувијек млад (серија) || Лопов
|-
| 2009.|| Оно као љубав (серија) || Ивица
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2010-е
|-
| 2010.|| Монтевидео, Бог те видео! || Пијанац
|-
| 2011.|| Наша мала клиника (серија) || Шпијун
|-
| 2011.|| Мирис кише на Балкану (серија) || Влада Стојановић
|-
| 2011.|| Албатрос (ТВ) || Краљ Милан Обреновић
|-
| 2011.|| Село гори, а баба се чешља || молер
|-
| 2012.|| Смрт човека на Балкану || Гробар
|-
| 2012.|| Чекаоница || 
|-
| 2012.|| Додир (кратки филм) || Др. Рапајић
|-
| 2012.|| Устаничка улица || Буца 
|-
| 2012.|| Ратови (кратки филм) || Дамјан
|-
| 2013.|| Где је Нађа? || Андреј
|-
| 2013.|| Влакна (кратки филм) || господин Херман
|-
| 2014.|| Одељење || вођа групе Нешић
|-
| 2014.|| Непослушни || Небојша
|-
| 2012–2014.|| Монтевидео, Бог те видео! (ТВ серија) || анархиста Антић
|-
| 2014.|| Излаз у случају опасности (кратки филм) || обезбеђење
|-
| 2014.||Српска штампа || домаћин серијала
|-
| 2014.||Једнаки || 
|-
| 2015.|| Небо изнад нас || Нешко
|-
| 2015.||Бићемо прваци света || Драган Никитовић
|-
| 2015.|| Жигосана || Стефан
|-
| 2015.|| Парадигм (кратки филм) ||
|-
| 2015.|| Отаџбина || Раде
|-
| 2015.|| Последњи пантери || Драго Јанковић
|-
| 2015.|| Смрдљива бајка || Дуле
|-
| 2015.|| Панта Дракшић – цена части || доктор
|-
| 2015–2016.|| Чизмаши || Света
|-
| 2016.|| Главом кроз зид || доктор
|-
| 2016.|| Прваци света || Драган Никитовић
|-
| 2016.|| Вере и завере || Еуген Патак
|-
| 2016.|| Дневник машиновође || васпитач
|-
| 2016.|| Santa Maria della Salute || монах Михајло
|-
| 2017.|| Казимир и Каролина || Меркл Франц
|-
| 2017.|| Игре бројева || новинар Ганди
|-
| 2016–2017.|| Сумњива лица || Жан
|-
| 2017.|| С љубављу: Пула то је рај || доцент Марковић
|-
| 2018.|| Злогоње || Деса Мезеи
|-
| 2018.|| Шавови || инспектор Ратковић
|-
| 2018.|| Корени || Мијат
|-
| 2018–2019.|| Убице мог оца || Сретен
|-
| 2019. || Краљ Петар I || Пуковник Александар Машин
|-
| 2019 || Дуг мору || Горан
|- 
| 2019. || Група || Влада
|-
| 2019.|| Сенке над Балканом || Рајко Кајганић
|-
| 2019−2021.|| Жигосани у рекету || Председник странке Никола
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2020-е
|-
| 2020. || Војна академија || Боривоје Сретеновић
|-
| 2020. || Златни век - 100 година опере || Оскар Данон
|-
| 2020. || Тајкун || Доктор Павић
|-
| 2020−2022. || Мочвара || Милан Станковић „Микац”
|-
| 2020. || Мама и тата се играју рата || Терапеут
|-
| 2020. || Жив човек || 
|-
| 2020. || Кости || Џони
|-
| 2021. || Викенд са ћалетом || Цојле
|-
| 2021. || Каљаве гуме || Стефан
|-
| 2021. || Дара из Јасеновца || Јаша
|-
| 2021. || Јованка Броз и тајне службе || Иван Стево Крајачић
|-
| 2021. || Нечиста крв || газда Младен
|-
| 2022. || Усековање ||
|-
| 2022−2023. || Радио Милева || Васа, Радетов брат
|-
| 2022. || Клан || Јеличић
|-
| 2022. || Вера || Том Меплбек
|-
| 2023. || Вера (серија) || Том Меплбек
|-
| 2023. || Да ли сте видели ову жену? || 
|-
| 2023. || Сеновити медитерани || 
|-
| 2023. || Позив || Драган Лалић 
|-
| 2023. || Половни људи || Драган Ивановић
|}

Улоге у синхронизацијама цртаних филмова

Референце

Спољашње везе 

 
 
 Žirović, Bojan Театрослов на сајту Музеја позоришне уметности

Рођени 1971.
Глумци из Зрењанина
Српски глумци
Добитници награде Милош Жутић
Бивши студенти Универзитета уметности у Београду
Глумци и глумице позоришта „Атеље 212”
Српски гласовни глумци